Plotkin ist der Familienname folgender Personen:
 Brian Plotkin (* 1984), US-amerikanischer Fußballer
 Gordon Plotkin (* 1946), britischer Informatiker
 Gregory Plotkin, Filmeditor und Filmregisseur

 Morris Plotkin, Mathematiker, führte 1960 die Plotkin-Grenze ein
 Stanley Plotkin, US-amerikanischer Impfstoffentwickler, zum Beispiel gegen Röteln
 Vladimir Plotkin (* 1955), russischer Architekt

Siehe auch:
 Plotkin-Grenze in der Kodierungstheorie